MTL – kod ISO 4217 waluty Malty (liry maltańskiej)
 MTL (skrótowiec z ang. Millat Tractors Limited) – producent ciągników rolniczych